Molekulska formula -{C15H21N}- se može odnositi na:

 8A-PDHQ
 Fenkamfamin